Kontrast může být :

obecně
 naprostá nepodobnost, zásadní odlišnost, diametrálně rozdílná vlastnost, opak, protiva 

speciálně
 kontrast (optika) – odborný optický pojem
 barevný kontrast
 jasový kontrast

 kontrast (technika) – odborný elektrotechnický pojem
 kontrast obrazu – televizní kontrast

 kontrast (psychologie) – odborný psychologický pojem